Сусі́дки —  село в Україні, в Полтавському районі Полтавської області. Населення становить 39 осіб. Орган місцевого самоврядування — Нестеренківська сільська рада.

Географія 
Село Сусідки знаходиться на відстані 1,5 км від сіл Нестеренки, Ступки та Березівка. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Погода в селі Сусідки

Села Полтавської області